Parti socialiste du travail (Égypte)
 Parti socialiste du travail (Roumanie)